Eissporthalle (accommodatie), gebouw in Frankfurt am Main
 Eissporthalle (metrostation), station in Frankfurt am Main